Eupolemos ( = kriegsmutig, kriegstüchtig) steht für:

 Eupolemos (Turnlehrer), einen antiken griechischen Turnlehrer (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 4)
 Eupolemos (strategos 4. Jh. v. Chr.), einen oder mehrere antike(n) griechische(n) Strategen des 4./3. Jahrhunderts v. Chr. (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 4, 7, 8)
 Eupolemos (Militärschriftsteller), einen antiken griechischen Militärschriftsteller (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 19)
 Eupolemos (Architekt), einen antiken griechischen Architekten in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 20 u. 23)
 Eupolemos (Olympionike), einen antiken griechischen Olympioniken des 4. Jahrhunderts v. Chr. (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 5 u. 24)
 Eupolemos (Schauspieler), einen antiken griechischen tragischen Schauspieler, der um 390 v. Chr. lebte (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 21)
 Eupolemos (Heerführer), einen antiken griechischen Heerführer, der um 229 v. Chr. lebte (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 3)
 Eupolemos (strategos 3. Jh. v. Chr.), einen antiken griechischen strategos, der um 176 v. Chr. lebte (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 10)
 Eupolemos (Verteidiger), einen antiken griechischen Rhetor und Gerichtsverteidiger, der um 260–250 v. Chr. lebte (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 6)
 Eupolemos (Historiker), einen antiken griechischen Geschichtsschreiber, der um die Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. lebte (vgl. u. a. Pauly-Wissowa F 160, 11-18, 22 und 25-27)
 Eupolemos (Diplomat 2. Jh. v. Chr.), Sohn des Johannes, des Sohnes des Akkos, der im Jahr 161 v. Chr. im Auftrag der Makkabäer nach Rom gesandt worden war, um einen Freundschaftsvertrag zu schließen (vgl. Josephus, Antiquitates 12, 415 u. 419)
 Eupolemos (Gastfreund), einen Gastfreund des Lucullus im 1. Jahrhundert v. Chr. (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 12)
 Eupolemos (strategos 1. Jh. v. Chr.), einen antiken griechischen strategos, der um das Jahr 95 v. Chr. lebte (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 2)
 Eupolemos (Diplomat 1. Jahrhundert), einen antiken griechischen Gesandten des 1. Jahrhunderts n. Chr. (vgl. Pauly-Wissowa F 160, 11)